Aquilonastra är ett släkte av sjöstjärnor. Aquilonastra ingår i familjen Asterinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Aquilonastra